Alicia Martín es un nombre de mujer que puede hacer referencia a:

Alicia Martín Jurado (Valladolid 1975), una gimnasta española.
Alicia Martín Villanueva (Madrid 1964), una artista española.
Alicia Martín, una actriz y modelo paraguaya.